Marian ou Marián est un prénom  slave que l'on trouve surtout en Slovaquie, en Roumanie et en Pologne.

Marian est aussi un prénom féminin espagnol, équivalent de Marianne

Prénom masculin 

 Marian von Bardowick (mort en 782), diacre et saint allemand
 Marian Smoluchowski (1872-1917), physicien polonais
 Marian Tumler (1887-1987), théologien autrichien Austrian, grand maître de l'ordre Teutonique
 Marian Rejewski (1905-1980), mathématicien polonais ayant cassé Enigma
 Marian Spychalski (1906-1980), officier et politicien polonais
 Marian Kudera (1923-1944), résistant polonais
 Marian Jaworski (né 1926), archevêque catholique
 Marian Heitger (1927-2012), éducateur allemand
 Marian Orzechowski, (né en 1931), économiste et politicien polonais
 Marian Foik (1933–2005), sprinter polonais
 Marián Labuda (né en 1944), acteur slovaque
 Marián Čalfa (né en 1946), premier ministre de Tchécoslovaquie
 Marián Lapšanský (né en 1947), pianiste slovaque
 Marián Varga (né en 1947), musicien slovaque
 Marián Masný (né en 1950), joueur et entraineur slovaque de football
 Marián Šťastný (né en 1953), joueur slovaque de hockey sur glace
 Marian Gold (né en 1954), chanteur du groupe Alphaville
 Marián Kochanský (1955-2006), chanteur slovaque
 Marian Sârbu (né en 1958), syndicaliste et politicien roumain
 Marián Vajda (né en 1965), joueur et entraineur slovaque de tennis
 Marian Rubió, (né en 1965), architecte français
 Marian Hristov (né en 1973), footballeur bulgare
 Marian Moszoro, (né en 1974), économiste polonais
 Marián Hossa (né en 1979), joueur slovaque de hockey sur glace
 Marián Kelemen (né en 1979), footballeur slovaque
 Marián Ostrčil (né en 1980), céiste slovaque
 Marian Cozma (1982-2009), joueur roumain de handball
 Marian Oprea (né en 1982), athlète de triple saut polonais
 Marián Had (né en 1982), footballeur slovaque
 Marián Kello (né en 1982), footballeur slovaque
 Marián Gáborík (né en 1982), joueur slovaque de hockey sur glace
 Marian Czura, cinéaste germano-polonais

Prénom féminin 

 Marian Anderson (1897-1993), chanteuse d'opéra américaine
 Marian Stamp Dawkins (née en 1945), biologiste britannique
 Marian Bell (economist) (née en 1957), économiste britannique
 Marian Bell (field hockey) (née en 1958), joueuse australienne de hockey sur glace
 Marian Keyes (née en 1963), écrivain irlandais
 Marián Aguilera (née en 1977), actrice espagnole
 Marian Rivera (née en 1984), actrice et mannequin espagnol

Pseudonyme 
 Nele Marian (1906-2005), écrivaine d'origine belge et africaine.

Chansons 

Marian réfère aussi à trois chansons :

 L'originale, par le groupe anglais The Sister of Mercy
 Une reprise par le groupe belge Poésie Noire
 Une seconde reprise par le groupe français Nouvelle Vague

Prénom masculin
Prénom féminin